Чеканы (Чокана) — сектор Кишинёва
 Чокана — улица в Кишинёве